Sean Cooper ist der Name folgender Personen:

* Sean Cooper (Tennisspieler) (* 1979), irischer Tennisspieler
 Sean Cooper (Footballspieler) (* 1986), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Sean Cooper (Eishockeyspieler) (* 1992), israelischer Eishockeyspieler